Хасси-Бахбах () — город на севере Алжира, на территории вилайета Джельфа. Административный центр .

Географическое положение 
Город находится в северной части вилайи, в гористой местности Атласа, на высоте 900 метров над уровнем моря.
Хасси-Бахбах расположен на расстоянии приблизительно 185 километров к югу от столицы страны Алжира.

Демография 
По данным переписи, на 2008 год население составляло 86 421 человек.
Динамика численности населения города по годам:

Транспорт 
Через город проходит Транссахарское шоссе. Ближайший гражданский аэропорт расположен в городе Бу-Саада.

Примечания 

Города Алжира